Вермде (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Вермде — шведський острів, належить до однойменної комуни в лені Стокгольм.